Het ATP-toernooi van Umag 2016 (met de officiële naam Konzum Croatia Open Umag 2016) werd gespeeld van 18 tot en met 24 juli 2016. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Het enkelspel werd gewonnen door Fabio Fognini. Hij versloeg in de finale Andrej Martin met 6-4 en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Martin Kližan en David Marrero. Zij versloegen in de finale Nikola Mektić en Antonio Šančić met 6-4 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Umag
ATP-toernooi van Umag